Alconchel de la Estrella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alconchel de la Estrella (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Alconchel de la Estrella (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar